Hete, falu Romániában, Kovászna megyében, Árapatak községhez tartozik
 Hete, Fejércsével Hetefejércse néven egyesült egykori község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében